Waga lekka mężczyzn to jedna z dziesięciu męskich konkurencji bokserskich rozgrywanych podczas letnich igrzysk olimpijskich w 1964 w Tokio. Startowali bokserzy o wadze nie przekraczającej 60 kilogramów. Pojedynki w tej kategorii wagowej toczone były w dniach od 11 do 23 października w hali Korakuen. Zwyciężył reprezentant Polski Józef Grudzień.

Drabinka turniejowa

Faza początkowa

Górna drabinka

Dolna drabinka

Faza finałowa

Bibliografia 
 
 

Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1964